Blick in den Abgrund steht für:

 Blick in den Abgrund (Film), deutsch-österreichischer Film von Barbara Eder (Regisseurin) aus dem Jahr 2013
 Blick in den Abgrund, Alternativtitel des US-amerikanischen Films Schrei am Abgrund von David Greene aus dem Jahr 1989
 Tatort: Blick in den Abgrund, deutscher Film von Jürgen Brauer aus dem Jahr 1998